El V Campeonato Mundial de Vela Olímpica se celebró en Aarhus (Dinamarca) entre el 2 y el 12 de agosto de 2018 bajo la organización de la Federación Internacional de Vela (ISAF) y la Federación Danesa de Vela.

Las regatas se realizaron en el puerto de Aarhus.

Clases 

En este campeonato se compitió en las doce clases de vela del programa olímpico vigente, que son seis masculinas, cinco femeninas y una mixta:

 Clases masculinas: Laser, RS:X, Finn, 470, 49er y Formula Kite
 Clases femeninas: Laser radial, RS:X, 470, 49er FX y Formula Kite
 Clase mixta: Nacra 17

Calendario

Medallistas

Masculino

Femenino

Mixto

Medallero

Notas

Referencias

Enlaces externos 
Pág. web del campeonato .
Pág. web de la ISAF .
Resultados oficiales .

2018
Vela
Vela
Vela
Vela